Bottini ima više značenja:
 Bottini, Pescara
 Bottini, Torino